

Santos católicos 
 Francisco de Assis — frade católico e o santo mais conhecido como "São Francisco" nos países lusófonos
 Francisco de Paula  — fundador da Ordem dos Mínimos
 Francisco Xavier  — co-fundador da Companhia de Jesus
 Francisco de Borja  — santo jesuíta
 Francisco de Sales  — Doutor da Igreja e patrono dos salesianos
 Francisco Coll Guitart  — dominicano fundador das Dominicanas da Anunciata
 Francisco Marto — pastor vidente de Fátima, canonizado a 13 de Maio de 2017

Geografia

Brasil 
 Rio São Francisco
 Rio São Francisco (proposta de unidade federativa)
 Vale do São Francisco — microrregião do Nordeste

Municípios 
 Amparo de São Francisco — Sergipe
 Barra de São Francisco — Espírito Santo
 Belém do São Francisco — Pernambuco
 Canindé de São Francisco — Sergipe
 Lagoa de São Francisco — Piauí
 Muquém do São Francisco — Bahia
 Santana do São Francisco — Sergipe
 São Francisco (Minas Gerais)
 São Francisco (Paraíba)
 São Francisco (Sergipe)
 São Francisco (São Paulo)
 São Francisco de Assis (Rio Grande do Sul)
 São Francisco de Assis do Piauí
 São Francisco de Goiás
 São Francisco de Itabapoana — Rio de Janeiro
 São Francisco de Paula (Minas Gerais)
 São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul)
 São Francisco de Sales (Minas Gerais)
 São Francisco do Brejão — Maranhão
 São Francisco do Conde — Bahia
 São Francisco do Glória — Minas Gerais
 São Francisco do Guaporé — Rondônia
 São Francisco do Maranhão — Maranhão
 São Francisco do Oeste — Rio Grande do Norte
 São Francisco do Pará
 São Francisco do Piauí
 São Francisco do Sul — Santa Catarina

Bairros 
 São Francisco (Curitiba)
 São Francisco (Goiânia)
 São Francisco (Niterói)

Cabo Verde 
 São Francisco (São Nicolau) — freguesia no concelho de Tarrafal na ilha de São Nicolau

Colômbia 
 San Francisco (Antioquia)
 San Francisco (Putumayo)
 San Francisco (Cundinamarca)

El Salvador 
 San Francisco Lempa

Estados Unidos 
 São Francisco (Califórnia)

Portugal 
 Aldeia de São Francisco de Assis — freguesia da Covilhã
 São Francisco (Alcochete) — freguesia de Alcochete
 São Francisco da Serra — freguesia de Santiago do Cacém
 São Francisco Xavier (Lisboa) — freguesia de Lisboa

Guatemala 
 San Francisco El Alto
 San Francisco La Unión
 San Francisco Zapotitlán
 San Francisco (Guatemala)

Peru
 San Francisco de Daguas (distrito)
 San Francisco de Ravacayco
 San Francisco (distrito de Ambo)
 San Francisco de Cayrán (distrito)
 San Francisco de Asís (distrito)
 San Francisco del Yeso (distrito)
 San Francisco de Sangayaico

Entidades 
 Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — conhecida como Faculdade de Direito do Largo de São Francisco ou simplesmente "a São Francisco"

Arte 
 São Francisco (Nuno Gonçalves) — pintura de Nuno Gonçalves
 Êxtase de São Francisco com os Estigmas — pintura de El Greco

Ver também 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de santos